Oberstufe steht für:

 in der Technik ein Bauteil, Raketenoberstufe, siehe Stufenrakete
den oberen Abschnitt einer Pumpspeicherkraftwerksgruppe
 im Allgemeinen für den Schulsektor für angehende Erwachsene, siehe Sekundarstufe II

Nationales:

 in Deutschland für die gymnasiale Oberstufe
 in Österreich für die Schulstufen 9–12 (15–18-jährige), siehe Sekundarbildung Oberstufe
 speziell im AHS-Bereich die AHS-Oberstufe
 in der Schweiz für die Oberstufenschule
 in Südtirol für die Klassenstufen 9–13, siehe Bildungssystem in Südtirol
 in Liechtenstein für die Klassenstufen 9–12 am Gymnasium, siehe Liechtensteinisches Gymnasium
 in der DDR für die Klassenstufen 7–10 der polytechnischen Oberschule, siehe polytechnische Oberschule
 für die Klassenstufen 9–12 an Rudolf-Steiner- bzw. Waldorfschulen, siehe Waldorfschule

Siehe auch:

 Mittelstufe
 Unterstufe